Municipio de Orient puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Orient (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Orient (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Orient (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.